Irgiz è un toponimo russo che si riferisce a tre fiumi:
Bol'šoj Irgiz: grande Irgiz, 675 km, fiume russo, affluente del Volga
Malyj Irgiz: piccolo Irgiz, 235 km, fiume russo, affluente del Volga
Irgiz, 593 km, fiume kazako, affluente del Turgai